La Principessa Smarrita (The Snow Goose) – racconto di Paul Gallico del 1941
 The Snow Goose – film per la televisione del 1971 diretto da Patrick Garland
 Music Inspired by The Snow Goose, pubblicato anche come The Snow Goose – album dei Camel del 1975